Wallgrenoder Wållgren ist der Familienname folgender Personen: 

 Arvid Wallgren (1889–1973), schwedischer Pädiater
 Gunn Wållgren (1913–1983), schwedische Theaterschauspielerin
 Jan Wallgren (1935–1996), norwegischer Jazz-Pianist und Komponist des Modern Jazz
 Jan-Olof Wallgren (* 1947), schwedischer Fußballspieler
 Marcus Wallgren (* 1974), schwedischer Handballspieler
 Monrad Charles Wallgren (1891–1961), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Walgren
 Vallgren
 Valgren